Por homecoming pode estar à procura de:

Episódios e séries 
 Homecoming (Lost) - Décimo quinto episódio da 1ª temporada de Lost

Filmes 
 Homecoming (1928) - filme alemão de 1928 estrelando Lars Hanson
 Homecoming (1948) - filme estrelado por Clark Gable e Lana Turner
 Homecoming (2009) - filme com Mischa Barton e Jessica Stroup
 Homecoming (2019) - documentário de 2019 estrelado por Beyoncé

Música 
 Homecoming (álbum de America) 
 Homecoming (álbum de Nazareth) 
 "Homecoming (canção de Kanye West)" 
 "Homecoming (canção de Hey Monday)" 
 "Homecoming" - canção de Green Day presente no álbum American Idiot

Jogos 
 Silent Hill: Homecoming - sexto jogo da série Silent Hill

Desambiguação